Šventoji je řeka ve východní Litvě, která se vlévá u Jonavy do řeky Neris jako její největší přítok. Vlévá se do ní přibližně 45 km od jejího ústí do Němenu jako její pravý přítok.

Průběh toku 

Šventoji vytéká z jezera Samanis (3 km na severozápad od města Dūkštas v místě, kde ji překlenuje silnice č. 179 Dusetos - Dūkštas na území ChKO "Gražutės regioninis parkas"), teče zprvu směrem na sever a protéká velkou řadu jezer, z nichž lze namátkou jmenovat: Dūkštas (zde se řeka stáčí na západ), Luodis, Luodykštis, Asavas, Ūpartas, Dusetas, Jūžintas (Šventoji), rybník Vasaknių tvenkinys (zde se řeka stáčí na sever), Sartai (zde se řeka stáčí obloukem přes jezero Rašai na jih) ir Paštys. Zde jezernatá oblast toku řeky končí, dále proteče již jen rybníkem Kavarskų tvenkinys. Řeka několikrát mění směr, místy středně silně meandruje, celkově udržuje jihozápadní směr. Kromě horního toku protéká ještě dalšími dvěma ChKO: "Sartų regioninis parkas" a "Anykščių regioninis parkas". Ze všech litevských řek má Šventoji nejvíce ostrovů: 79.

Obce při řece 
Větší města:
 Anykščiai
 Kavarskas
 Ukmergė
 Jonava
Další obce - namátkou:
 Grybiškė
 Antalieptė
 Dusetos
 Užtiltė
 Ilčiukai
 Užpaliai
 Mikieriai
 Andrioniškis
 Vidiškiai
 Vepriai
 Upninkai

Přítoky 
Levé:

Pravé:

Reference

Externí odkazy 
 

Řeky v Litvě
Vodstvo Utenského kraje
Vodstvo Vilniuského kraje
Vodstvo Kaunaského kraje
Povodí Němenu
Povodí Nerisu
Přítoky Nerisu